Der Begriff Hammer Museum bezeichnet

 Armand Hammer Museum of Art
 Hammermuseum Frankfurt